Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1967 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Billie Jean King bat Ann Haydon-Jones en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Françoise Dürr et Lesley Turner.

Parcours 
50 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1967
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 1967
Tennis en août 1967
Sport en septembre 1967